Epagne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Épagne-Épagnette, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Épagne, departementet Aube i regionen Grand Est,